Lofland ist der Familienname folgender Personen:

Jacob Lofland (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler
James R. Lofland (1823–1894), US-amerikanischer Politiker